Schnellbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Schnellbacher (1884–1947), deutscher Politiker (SPD/USPD/KPD)
 Luca Schnellbacher (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Otto Schnellbacher (1923–2008), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Basketballspieler